

Cinema 
 Devils (Les Diables) – film del 2002 diretto da Christophe Ruggia

Musica 
 Devils – album degli Xmal Deutschland del 1989
 Devils – album dei The 69 Eyes del 2004

Sport 
 Albany Devils – squadra di hockey su ghiaccio statunitense
 Cardiff Devils – squadra di hockey su ghiaccio britannica
 Devils Baseball Club Malta – squadra di baseball maltese
 Ginevra Devils – squadra di pallacanestro svizzera
 Hamburg Blue Devils – squadra di football americano tedesca
 Hockey Club Devils Milano – squadra di hockey su ghiaccio italiana
 Lowell Devils – squadra di hockey su ghiaccio statunitense
 New Jersey Devils – squadra di hockey su ghiaccio statunitense

Pagine correlate 
Devil
Diavoli (disambigua)